Поли́ция Ира́ка () — правоохранительный орган в Ираке, подчинённый Министерству внутренних дел. Организация, структура и личных состав были определены гражданской коалиционной администрацией после войны 2003 года. Нынешним начальником полиции является генерал-лейтенант Raed Shaker Jawdat.

Галерея 

Правоохранительные органы Ирака